LUS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lusanga (Repubblica Democratica del Congo)